Ekström est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1981), skipper suédois ;
 Anna Ekström (née en 1959), femme politique suédoise ;
  (née en 1947), femme politique suédoise ;
  (1890–1956), homme politique suédois ;
 Folke Ekström (1906–2000), joueur d'échecs suédois ;
 Jan Ekström (1923–2013), écrivain suédois ;
  (né en 1937), joueur de football suédois ;
 Johnny Ekström (né en 1965), joueur de football suédois ;
 Kaj af Ekström (1899-1943), patineur artistique suédois ;
  (1887–1954), militaire suédois ;
 Mattias Ekström (né en 1978), pilote automobile suédois ;
 Per Ekström (1844–1935), paysagiste et peintre suédois ;
 , céiste suédois.

Notes et références